Knall steht für:
 Knall, ein Geräusch
 Knall (Band), Psychedelic Rock-Band

Knall ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Knall (1930–2019), österreichischer lutherischer Bischof
 Klaus Knall (* 1936), deutscher Dirigent und Kantor
 Kristjan Knall, deutscher Schriftsteller

Knall ist ein Ortsname:
 Knall (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Sonstiges:
 „einen Knall haben“ (verrückt sein, unsinnig handeln)